Alvinella pomejana är en ringmaskart som beskrevs av Desbruyères och Laubier 1980. Alvinella pomejana ingår i släktet Alvinella och familjen Alvinellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
pomejana